ActionScript
 malformacja tętniczo-żylna
 Air Vice-Marshal
 AVM GmbH – niemiecki producent elektroniki
 Automatyczny model wyceny